Fuhrich ist der Familienname folgender Personen:

 Dagmar Fuhrich (1952–1963), österreichische Ballettelevin, ermordet in den Räumen der Wiener Staatsoper
 Fritz Fuhrich (1937–2005), österreichischer Theaterwissenschaftler
 Josef Fuhrich (1897–1945), deutsch-österreichischer Mathematiker
 Leopoldine Fuhrich (1898–1926), österreichische Höhlenforscherin
 Linda Joe Fuhrich (* 1987), deutsche Moderatorin

Siehe auch:
 Fuhrig